Sohn (Christopher Taylor) – austriacki kompozytor, wokalista i producent
Osoby o tym nazwisku:
 Karl Ferdinand Sohn – niemiecki malarz
 Ole Sohn – duński polityk i pisarz